Ь, ь (современное название: мя́гкий знак) — буква большинства славянских кириллических алфавитов (28-я в болгарском, где называется «ер малък», ), 29-я в белорусском, 30-я в русском и 31-я в украинском (перемещена на нынешнее место в 1990 г., ранее была последней); из сербского исключена в середине XIX века, в македонский, построенный по образцу нового сербского, не вводилась. Самостоятельного звука не обозначает, может рассматриваться как диакритический знак, модифицирующий значение предыдущей буквы. В украинском также используется в сочетании ьо, соответствующем русской букве Ё после согласных; в современной болгарской орфографии только так и используется. Также состоит в алфавитах некоторых неславянских языков, в письменностях которых может встречаться в неожиданных позициях: например, после гласных букв. В кириллице обычно считается 31-й по порядку и выглядит как ; в глаголице по счёту 32-я, выглядит как  (в позднейшей хорватской глаголице вместо этого знака используется просто вертикальная черта под названием: «štapić», что значит «посох, жезл»). Числового значения не имеет.

Название и создание символа 
В старо- и церковнославянской азбуках носит название «ѥрь» (ст.-сл.) или «єрь» (ц.-сл.), смысл которого неизвестен, но, несомненно, связан с названиями букв «еръ» Ъ и «еры» Ы. Достаточно правдоподобной выглядит гипотеза, связывающая названия «ер», «ерь», «еры» с совпадением форм кириллической буквы Ь и глаголической Р (выглядящей порой совершенно так же: ). Происхождение глаголического начертания буквы принято объяснять как модификацию буквы О (); кириллическую тоже связывают с О, к которой сверху пририсована палочка (в древнейших кириллических надписях попадаются подобные формы).

История звукового содержания 
Древнее значение — сверхкраткий вариант звука [и]; впоследствии этот звук во всех славянских языках исчез, часто оставив на память о себе смягчение предыдущей согласной, либо совпал с какой-либо полной гласной (в разных языках по-разному). Воспоминанием о наличии этого звука в русском являются чередования вроде лев — льва, палец — пальца.

При введении русского гражданского шрифта строчная буква ь первоначально была сделана высокой, по образцу латинской b, но такой стиль продержался только несколько лет, в отличие от высокого Ъ, которое преобладало до середины XVIII века.

Мягкий знак в славянских языках

Русский 
В русском языке мягкий знак используется:
 после большинства согласных для обозначения их мягкости (граб — грабь, кров — кровь, лад — ладь, вяз — вязь, мол — моль, лом — ломь, кон — конь, цеп — цепь, жар — жарь, вес — весь, бит — бить, граф — графь);
 перед гласными, сверх того, выступает как разделительный знак; при этом гласные читаются йотированно (в том числе и буква и, а в заимствованных словах — и буква о: каньон — );
 после шипящих (ж, ш, ч, щ) мягкость не обозначает (она зависит от самой буквы), а используется по традиции в известных категориях слов для грамматической разметки:
 женский род у существительных единственного числа именительного и винительного падежей: рожь, тушь, вещь и др.;
 повелительное наклонение некоторых глаголов: режь, разрушь, прячь, морщь (также во множественном числе: режьте и др.; и в возвратной форме: режься, режьтесь и др.);
 2-е лицо глаголов в настоящем и будущем временах имеет окончание -шь: дашь, скажешь, берёшь, злишь и др.; также в возвратной форме (дашься и т. п.);
 неопределённая форма части глаголов оканчивается на -чь: печь, беречь, стричь и т. п. (также в возвратной форме: беречься и др.);
 в некоторых наречиях: настежь, наотмашь, прочь;
 в некоторых частицах: лишь, вишь, бишь.
 после ц мягкость не обозначает и также бывает лишь в заимствованиях (Замосць), иногда соответствует выпавшему в разговорном произношении и в иностранных словах (революцьонный);
 после гортанных г, к, х встречается только в заимствованиях (Алигьери, кьянти, Донахью), в собственно же русских словах невозможен (поэтому повелительное наклонение глагола лечь — ляг — является словом-исключением, не оканчивающимся по общему правилу на -ь).
После й, гласных, дефиса и в начале слова употребление мягкого знака невозможно.

Среди предложений по реформированию русской орфографии, вылившихся в конце концов в реформу правописания 1917—1918 гг., присутствовала и идея отменить написание мягкого знака после шипящих; однако это не было принято. Данное предложение всплывало и в дальнейшем, в частности, в дискуссии по упрощению орфографии начала 1960-х.

Церковнославянский 
В церковнославянском языке система использования буквы Ь в целом такая же, как в русском. Основные отличия:
 у существительных мужского рода после мягких шипящих ч и щ обычно пишется ь, а не ъ (мечь, хвощь);
 в кратких страдательных причастиях настоящего времени используется окончание -ь для отличия от личных форм глаголов: мы видимъ, но онъ видимь (видимый);
 после шипящих в кратких причастиях и прилагательных различие окончаний -ь и -ъ отвечает разным падежам: им. пад. творящь, вин. пад. творящъ;
 между согласными во многих случаях допустимы написания как с мягким знаком, так и без него: тма/тьма, сотворшая/сотворьшая (= рус. сотворившая) и др.

В некоторых случаях в старопечатных церковнославянских книгах буква Ь могла заменяться надстрочным знаком (ерком); последние 300 лет это не практикуется: ерок заменяет только букву Ъ.

Белорусский 
В белорусской письменности значение мягкого знака в целом аналогично русскому, но он пишется только после букв з (в том числе в составе диграфа дз), л, н, с, ц. В тарашкевице (вариант орфографии белорусского языка) употребляется чаще, чем в официальном правописании: в группах согласных официальное правописание исходит из того, что мягкость последней буквы распространяется на предыдущие (при этом не обозначается лишь ассимилятивная мягкость, но мягкий знак пишется в таких словах, как 'пісьменнік', 'калісьці'), а «тарашкевица» требует явно указывать мягкость каждой буквы, что приводит к вставке дополнительных мягких знаков между согласными.

Украинский 

В украинской письменности значение мягкого знака также близко к русскому, но есть несколько отличий. Первое отличие: употребляемое после согласных сочетание ьо не содержит разделительный мягкий знак, а соответствует по произношению русской букве ё (отсутствующей в современной украинской азбуке). Второе отличие: мягкий знак не пишется после букв б, п, в, м, ф, р, ж, ч, ш, щ. В частности, в словах женского рода с шипящей в конце и в глаголах с шипящей в конце мягкий знак не пишется.

Сербский 
В сербской письменности мягкий знак использовался до реформ Вука Караджича, хотя мягкость согласных обозначал не во всех случаях; ныне упразднён, а для всех согласных, которые бывают мягкими, используются особые буквы (ђ, j, љ, њ, ћ).

Македонский 
Нынешняя македонская письменность создана по сербскому образцу в 1944—45 гг. и также не содержит этой буквы.

Болгарский 
В болгарской письменности до реформы 1944 мягкий знак использовался по традиции в тех словах, где когда-то было смягчение (например, царь). Ныне они пишутся без мягкого знака, а следы смягчения остались в словоизменении (цар — царя, царят, в отличие от двор — двора, дворът). В настоящее время используется обычно после согласных в сочетании ьо (что по произношению соответствует русской букве ё).

Другие языки 
Ь применяется в составе:
 Диграфов Аь, Гь, Жь, Кь, Ль, Оь, Уь, Хь, Юь, Яь во многих кавказских языках.
 Диграфов Дь, Нь в якутском языке.
 Триграфов Гъь, Джь, Къь, Кӏь в абазинском языке.
 Тетраграфа  в лакском языке.

До 1998 года входил и в алфавит таджикского языка. Применяется в кильдинском диалекте саамского языка.

Является 39-й буквой казахского кириллического алфавита. Обозначает палатализацию, в латинском алфавите постоянного соответствия не имеет.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву Ь можно записать как &#1068; или &#x42C;, а строчную ь — как &#1100; или &#x44C;.

См. также 
 I с полуовалом

Примечания

Литература

Ссылки 

Буквы кириллицы
Русский алфавит
Болгарский алфавит
Украинский алфавит
Старославянский алфавит
Белорусский алфавит